De Axpo Super League 2005/06 was de 109de editie van de strijd om het nationale voetbalkampioenschap in de hoogste afdeling van Zwitserland. De competitie begon op 13 juli 2005 en eindigde op 14 mei 2006.

In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 518 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,88 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Alhassane Keita van FC Zürich met 20 goals.

FC Basel was titelverdediger, maar de club wist de Zwitserse landstitel niet te prolongeren. FC Zürich, vorig seizoen nog slechts als vijfde geëindigd, won de titel onder leiding van trainer-coach Lucien Favre. Het was het tiende landskampioenschap voor de club uit Zürich.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Zürich || 36 || 23 || 9 || 4 || 86 || 36 || +50 || 78
|- style="background: #97DEFF;"
| 2 || FC Basel || 36 || 23 || 9 || 4 || 87 || 42 || +45 || 78
|- style="background: #BBEBFF;"
| 3 || BSC Young Boys || 36 || 17 || 11 || 8 || 60 || 46 || +14 || 62
|- style="background: #ccccff;"
| 4 || Grasshoppers Zürich || 36 || 14 || 13 || 9 || 44 || 33 || +11 || 55
|-
| 5 || FC Thun || 36 || 14 || 7 || 15 || 50 || 53 || –3 || 49
|-
| 6 || FC St. Gallen || 36 || 11 || 7 || 18 || 51 || 56 || –5 || 40
|-
| 7 || FC Aarau || 36 || 8 || 11 || 17 || 29 || 63 || –34 || 35
|-
| 8 || FC Schaffhausen || 36 || 7 || 12 || 17 || 32 || 55 || –23 || 33
|- style="background:#FFE6E6"
| 9 ||  Neuchâtel Xamax FC || 36 || 9 || 6 || 21 || 41 || 70 || –29 || 33
|- style="background:#FFCCCC"
| 10 ||   Yverdon-Sport FC || 36 || 9 || 5 || 22 || 38 || 64 || –26 || '32
|}

Play-offs promotie/degradatie

Neuchâtel Xamax degradeert naar de Challenge League, FC Sion promoveert naar  de Axpo Super League.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Zürich

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Zürich, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van trainer-coach Lucien Favre voor de tiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
Challenge League 2005/06
Zwitserse voetbalbeker 2005/06
Zwitsers voetbalelftal in 2005
Zwitsers voetbalelftal in 2006

2006
Competitievoetbal 2005/06